Johannesviertel bezeichnet

 Darmstadt-Johannesviertel, ein Stadtteil von Darmstadt
 ein Quartier der Erfurter Altstadt, siehe Altstadt_(Erfurt)#Huttenplatz/Johannesviertel

Siehe auch:
 Johannisviertel